Aljibe hace referencia a varios artículos:

 Aljibe, depósito o recurso arquitectónico para almacenar agua, por lo general potable.

Construcciones 
 Aljibes de las Peñuelas, conjunto monumental en Melilla la Vieja;
 Aljibe de Mazmúllar, aljibe de origen árabe situado en el municipio de Comares (Málaga);
 Aljibe del Esparragal (Puerto Lumbreras), aljibe en El Esparragal-La Estación (Puerto Lumbreras, Región de Murcia);
 Aljibe de la Estación (Puerto Lumbreras), aljibe islámico en El Esparragal-La Estación (Puerto Lumbreras, Región de Murcia)
 Aljibe de Poveda (Puerto Lumbreras), yacimiento romano localizado en el paraje del Llano de Béjar, (Puerto Lumbreras, Región de Murcia);
 Aljibes árabes de Jairán, aljibes árabes de Jairán en la provincia de Almería;
 Aljibe Viejo, en el Primer Recinto Fortificado de Melilla la Vieja;
 Aljibe Bermejo, o de Campohermoso en Níjar (Almaría);
 Aljibe escalonado, modelo de construcción de aljibes en la India y Pakistán;

Lugares 
 Aljibes, localidad mexicana del municipio de San Salvador el Seco, estado Puebla;

Geografía 

 Pico del Aljibe, cumbre más alta del parque natural de Los Alcornocales, entre las provincias de Cádiz y Málaga; 
 Jardín Botánico El Aljibe, jardín botánico en el parque natural Los Alcornocales, (Cádiz);
 Cascada del Aljibe, salto de agua en el río Jarama (sierra de Ayllón); 
 Sierra del Aljibe, sierra de la provincia de Cádiz;
 Cuerda de los Aljibes, formación montañosa en la provincia de Córdoba (España);